Laborit pode referir-se a:

 Henri Laborit
 Emmanuelle Laborit

Desambiguação